Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney.

Mannen

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Finales: 5e t/m 12e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen

Voorronde

Groep A

Eindstand

Groep B

Eindstand

Kwartfinales

Finales: 5e t/m 10e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Medaillespiegel 

Handbal
2000
Olympische Zomerspelen